José Sanchis puede referirse a:

 José Sanchis Bergón (1860 - 1926) fue médico neurólogo, Alcalde de Valencia, y Presidente de la Organización Médica Colegial de España.
 José Sanchis Banús (1893 - 1932) fue un médico español, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
 José Sanchis Grau (1932 - 2011) fue un autor de historietas español, una de las grandes figuras de la Escuela Valenciana de cómic.
 José Sanchis Sinisterra (1940 - ) es dramaturgo y director teatral español.